Nuku ist der Name der geographischen Objekte:
 Nuku (Fidschi), Ort in Fidschi
 Nuku (Haʻapai), Insel in Haʻapai, Tonga
 Nuku (Tongatapu), Insel in Tongatapu, Tonga
 Nuku (Kapa), Insel in  Vavaʻu, Tonga
 Nuku (Okoa), Insel in  Vavaʻu, Tonga
 Nuku (Sandaun), Landkreis und Ort in Papua-Neuguinea
 Nuku (Sigave), Ort in Wallis und Futuna

der Flughäfen
 Nuku Airport, Papua-Neuguinea
 Nuku Hiva Airport, Französisch-Polynesien

Siehe auch:
 Nuku-Hiva
 Nukufetau